Торопов — русская фамилия; женская форма Торопова.

Известные носители

А 
 Торопов, Александр Фёдорович (1923—1946) — Герой Советского Союза.
 Торопов, Алексей Александрович (в монашестве Александр; 1861—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Рыбинский.
 
 Торопов, Андрей Дмитриевич (1851—1927) — книговед и библиограф.
 Торопов, Артемий Демидович (1915—2005) — Герой Советского Союза.

В, Е 
 Торопов, Валерий Леонидович (род. 1956) — советский легкоатлет.
 Торопов, Василий Фёдорович (1918—2007) — государственный и партийный деятель.
 Торопов, Евгений Васильевич (род. 1937) — советский и российский учёный, д. тех. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ.

И

М 
 Торопов, Макарий Петрович (1870—не ранее 1933) — священник.
 Торопов, Моисей Сергеевич (1819—1900) — участник первой обороны Севастополя.

Н 
 Торопов, Никита Александрович (1908—1968) — советский физико-химик.

С

Ф 
 Торопов, Фёдор Александрович (1884—1953) — советский учёный в области прикладной химии и радиохимии. Лауреат Сталинской премии.
 Торопов, Фома Гаврилович (1821—1898) — русский художник.

Торопова 
 Торопова, Мария Сергеевна (род. 1987) — российская баскетболистка.

См. также

Примечания